

Astronomie, astronautique 
 Lyra est le nom latin de la constellation de la Lyre.
 Projet Lyra, consiste à envoyer une sonde sur un astéroïde venant d'un autre système solaire `Oumuamua.

Entreprise 
Lyra Etk est une entreprise française dans le domaine des implants dentaires, des prothèses dentaires , des dispositifs médicaux dédiés à l'orthodontie, et l'imagerie médicale.
Lyra est un fabricant allemand de matériel d'écriture et de dessin.
Lyra Network est une entreprise française spécialisée dans le paiement en ligne et en magasin

Football 
 Le Lyra est le nom d'un club de football belge.

Musique 
 Lyra  ou lira, désigne un grand nombre d'instruments de musique descendants très éloignés de la lyre.
des instruments à cordes tels :
 les vièles des Balkans appelées indifféremment lyra ou kemençe, dont les lyra byzantine, lyra pontique, lyra politique, lyra crétoise, lirica ou lira sont des variantes.
 les vielles à roue slaves lira et lira korbowa ou italiennes lira organizzata et lyra tedesca ;
les vièles de la Renaissance lira da braccio, lira da gamba, lyra bastarda, lyra perfecta et lyra barberina ;
 la lyra-viol, une petite basse de viole qui connut une certaine vogue en Angleterre au .

Prénom 
 Lyra est un prénom féminin :
 Lyra Belacqua est le personnage principal de la trilogie de Philip Pullman : À la croisée des mondes, ainsi que dans Lyra et les oiseaux.
 Lyra est un personnage secondaire de Fullmetal Alchemist (Hagane no renkinjutsushi). Elle est l'apprentie de l'alchimiste Dante.
 Lyra est le nom de l'héroïne ou de l'amie de Luth dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.

Patronyme 
Lyra est un nom de famille :

 Lyra est le nom d'une famille, installée dans l'état de Pernambouc au Brésil, impliquée dans la vie politique régionale et fédérale depuis la seconde moitié du XXème siècle. Parmi ses membres les plus célèbres :  (ministre de la justice en 1985-86),  (ancien maire de Caruaru et 56ème  gouverneur du Pernambouc) et Raquel Lyra (ancienne maire de Caruaru de 2017 à 2022 et 58ème gouverneur de l'état de Pernambouc à compter de 2023).
 Carlos Lyra (1936), chanteur, compositeur et guitariste de bossa nova
  (1967), actrice née en Arizona, ex-épouse de Carlos Lyra
  (1946-2017), poète brésilien et universitaire
  (1993), athlète brésilienne (marche)